

Шезо — муніципалітет у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна

Шезо-сюр-Лозанна — громада в кантоні Во
 Шезо-Нореа — громада в кантоні Во